Сезон 2021/2022 стал для футбольного клуба «Торпедо» 30-м в российской истории и 8-м в ФНЛ.
Сезон был начат победой над Кубанью 1:2, первая домашняя победа была добыта во 2 туре над Спартаком-2 с разгромным счётом 5:0.

Матчи в первенстве первого дивизиона ФНЛ

Кубок России 

Выступая в ФНЛ 2020/2021, клуб получил право выступать в Кубке России сезона 2021/22. Клуб начал свой путь со стадии 1/64 финала.

1/64 финала

Элитный групповой раунд (группа 5)

Состав

Основной состав

Закреплённые номера 
 № 1 закреплён за болельщиками клуба.
 № 6 закреплён за семьёй Шустиковых.

Игроки в аренде

Трансферы 2021/2022

Лето 2021

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент.

Персонал

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Примечания 

2021
Торпедо